Луиса Валенсуэла (, 26 ноября 1938, Буэнос-Айрес) — аргентинская писательница.

Биография 
Отец — врач, мать — писательница Луиса Мерседес Левинсон, соавтор Борхеса. Луиса с детства испытывала интерес к естественным наукам, но выбрала все-таки литературу. С 17-ти лет публиковалась в аргентинских журналах. В 20 лет переехала с мужем в Париж, сблизилась с группой «Tel Quel». В 1961 году вернулась на родину. Работала как журналист, много путешествовала.

В 1969 году получила стипендию Фулбрайта, работала в университете штата Айова. В 1972—1974 гг. жила в Мехико, Париже, Барселоне. 
После установления военной диктатуры и цензурного вмешательства в её творчество (из её опубликованного романа Как на войне (1977), требовали изъять сцену пыток) переехала в 1979 году в США, где прожила 10 лет. Опубликовала там несколько книг, преподавала в ряде университетов. 
В 1989 году вернулась на родину, поселилась в Буэнос-Айресе. Сотрудничает с прессой, читает курсы лекций по литературе, путешествует.

Произведения

Романы 
 Hay que sonreír (1966)
 El gato eficaz (Мехико, 1972)
 Como en la guerra (1977)
 Cola de lagartija (1983)
 Realidad nacional desde la cama (1990)
 Novela negra con argentinos (Барселона, 1990)
 La Travesía (2001)

Рассказы и повести 
 Los heréticos (1967)
 Aquí pasan cosas raras (1975)
 Libro que no muerde (Мехико, 1980)
 Cambio de armas (Мехико, 1982)
 Donde viven las águilas (1983)
 Simetrías (1993)
 Cuentos completos y uno más (Мехико, 1999)
 El placer rebelde. Antología general (2003)
 Microrrelatos completos hasta hoy (2004)
 Tres por cinco (2008)

Эссе 
 Peligrosas Palabras (2001)
 Escritura y Secreto (Мехико, 2002)
 Los deseos oscuros y los otros (cuadernos de New York) (2002)

Признание 
Удостоена нескольких национальных и зарубежных премий. Произведения Луисы Валенсуэлы переведены на японский и большинство европейских языков. 20-21 ноября 2008 в Венском университете прошёл Международный симпозиум, посвященный творчеству писательницы.

Литература 
 Magnarelli S. Reflections/Refractions, Reading Luisa Valenzuela. New York; Frankfurt/Main: Peter Lang, 1988.
 Martínez N.Z. El silencio que habla: aproximación a la obra de Luisa Valenzuela. Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 1994
 Díaz G.J. Luisa Valenzuela sin máscara/ Gwendolyn J. Díaz. Buenos Aires: Feminaria Editora, 2002
 Bilbija K. Yo soy trampa: ensayos sobre la obra de Luisa Valenzuela. Buenos Aires: Feminaria Editora, 2003

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Писатели Аргентины
Родившиеся в Буэнос-Айресе
Стипендиаты Фулбрайта